The Manhattan Transfer Live – album dei The Manhattan Transfer del 1978
 The Manhattan Transfer Live – album dei The Manhattan Transfer del 1987